Instrukce je forma informace určená pro dorozumívání. 

základní význam
 příkaz, pokyn, návod, předpis, směrnice, případně i vysvětlení akce, chování metody nebo úlohy

jiné významy
 strojová instrukce – kódovaný příkaz pro provedení jedné atomické operace procesoru počítače
 fáze vyšetřování zločinu – v kontextu francouzského práva (nebo inkvizičních systémů založených na francouzském právu)

Externí odkazy